Samuel Colt – amerykański konstruktor broni
 Colt – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Colt – marka rewolweru, karabinu lub pistoletu
 Colt – Colt's Manufacturing Company – amerykańska firma zbrojeniowa
 Colt (koń) – po angielsku lub w żargonie koniarzy samiec konia w wieku 1 – 3 lat
 Mitsubishi Colt – marka japońskich samochodów